Frankton peut faire référence à :

Toponymes

En Angleterre 

 Frankton, dans le Warwickshire 
 Lower Frankton, dans le Shropshire

En Nouvelle-Zélande 

 Frankton, banlieue de la ville de Hamilton, sur l'île du Nord 
 Frankton, dans la région d'Otago, dans l'île du Sud

Aux États-Unis 

 Frankton, dans l'Indiana

Autres 

 Opération Frankton : raid de commandos sur les navires dans le port français sous occupation allemande de Bordeaux pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 Frankton (bateau pliant)